Александр Иванович Сочнев () — председатель колхоза «Россия» Шатровского района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.

Биография 
Александр Иванович Сочнев родился 1 апреля 1925 года в крестьянской семье в деревне Тюриковой Красномыльского сельсовета Шадринского района Шадринского округа Уральской области РСФСР, ныне сельсовет и район входят в Курганскую область.

Отец Иван Сочнев (1881 — 1942), родом из села Мехонского, был демобилизованным солдатом, служившим ещё с Первой мировой войны. Потом служил в Бологое в каретной мастерской столяром по ремонту гужевого транспорта. Демобилизовался он в 1922 году. С женой Анной Васильевной Меркулаевой (род. 1887, д. Бабино Удомельского у.), которая работала в веерном депо на станции "Бологое" они решили поехать на родину Ивана в Шадринский район. Но по пути, где-то на Урале были задержаны белогвардейцами. Ивана признали за красного разведчика, долго допрашивали и пытали. Потом отпустили. Так они добрались до Шадринска. В деревне Тюриковой под Шадринском у них родились четыре ребёнка: старшая дочь Валентина и три сына: Александр, Михаил, Николай.

Александр Сочнев после окончания в 1941 году семилетней школы работал прицепщиком, штурвальным на комбайне в сельхозартели «Волна».

С января 1942 года работал слесарем-наладчиком на Шадринском автоагрегатном заводе. Три месяца проработал с опытным наладчиком, а потом – самостоятельно. Через год имел 7-й (высший) разряд. Окончил Шадринский автомеханический техникум (ныне — Шадринский политехнический колледж). Работал на ШААЗе сменным, затем старшим мастером.

В 1952 году вступил в КПСС. 

С 1953 года работал механиком Мехонский МТС Мехонского района. В 1959 году избран председателем колхоза «Россия» Шатровского района. Руководил этим предприятием до выхода на пенсию в 1985 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, и других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов (1966—1974), членом Шатровского райкома и Курганского обкома КПСС.

После выхода на пенсию в 1985 году проживал в селе Мехонском Шатровского района.

Александр Иванович Сочнев скончался 20 февраля 2005 года. Похоронен на кладбище села Мехонского Мехонского сельсовета  Курганской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года
 Орден Ленина
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР
 Почётный гражданин Шатровского района (25 ноября 2014 года)

Память 
 Мемориальная доска установлена на доме где жил А.И. Сочнев в селе Мехонском Шатровского района Курганской области в 2005 году.
 Улица Сочнева в селе Мехонском, ранее — улица Красных Орлов, на которой он проживал.

Семья 
Александр Сочнев был женат. В семье два сына: Евгений и Николай и дочь Татьяна Третьякова.

Примечания

Источники 

 Лукошникова Р. А., Социокультурное развитие в 1965—1985 гг. (на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областях), стр. 193—194

Члены Курганского обкома КПСС
Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва